Aleamai ist der Name:
 einer Ortschaft im US-Bundesstaat Hawaii, siehe Aleamai (Hawaii)
 einer Ortschaft im US-Bundesstaat Hawaii, siehe ʻAleamai (Hawaii)
 eines Flusses im US-Bundesstaat Hawaii, siehe Aleamai Stream